Tre unità navali della United States Navy hanno portato il nome di USS Corry:

 USS Corry (DD-334) – cacciatorpediniere della classe Clemson, entrato in servizio nel 1921 e radiato nel 1930.
 USS Corry (DD-463) – cacciatorpediniere della classe Gleaves, entrato in servizio nel 1941 e affondato il 6 giugno 1944 durante lo sbarco in Normandia.
 USS Corry (DD-817) – cacciatorpediniere della classe Gearing, entrato in servizio nel 1945, venduto alla Grecia nel 1981 e rinominato Kriezis, radiato nel 1944.